Pedum puede referirse a:

Fósil
 Trichophycus pedum, considerado como el primer icnofósil complejo.

Pastoreo
 Pedum,  cayado o bastón curvo utilizado por los pastores como herramienta para el control de los animales. Se le asocia generalmente con divinidades como Pan o con alguna orden sacerdotal.

Lugares en Italia
 Pedum, antigua ciudad del Lacio, situada cerca de Gallicano nel Lazio.
 Cima Pedum, en el Parco nazionale della Val Grande del Piamonte italiano.